Hasenbein bezeichnet:

 Herbert Hasenbein (* 1928), deutscher Melker und früherer Volkskammerabgeordneter
 Praxis Dr. Hasenbein, deutscher Kinofilm von 1997